Дятелки́, или мягкохво́стые дя́тлы ({{lang-lat|Picumnus}}) — род птиц из подсемейства дятелковых и семейства дятловых. Имеют общую длину 8-10 см, являются одними из самых маленьких птиц в семействе дятловых. Род содержит 27 видов 

По определению Винклера и Кристи (2002), все виды рода обитают в неотропике, за исключением индийского дятелка, который обитает в Азии (и иногда помещается в монотипический род Vivia).

Верхняя часть тела буроватая, сероватая или оливковая, у некоторых видов с более темной полосой или белыми или желтоватыми пятнами. Нижняя часть тела у многих видов сильно различается. У них черные головы с красными, оранжевыми или желтыми отметинами у самца и белыми точками у самки, за исключением того, что у самца индийского дятелка коричневая голова, а у самки отсутствуют белые точки. У большинства довольно короткие черные хвосты с белыми полосами по краям и в центре. У двух видов, Picumnus rufiventris и коричневого дятелка, белый цвет в значительной степени заменен рыжим.

Большинство представителей этого рода обитают от сухих лесов Каатинги до влажных лесов Амазонии и Атлантики. Обычно они живут парами или небольшими группами.

Виды 

Всего в роду 27 видов.

Примечания 

Дятловые
Роды птиц